Радки — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Радки — деревня в Мядельском районе Минской области.

Россия 
 Радки — деревня в Спас-Деменском районе Калужской области.